Слово Боже — Святе Письмо
Слово Боже (грц. Логос — Λογος) — одне з імен Ісуса Христа.

Про Слово Боже сказано в Євангелії від Іоанна: «На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог» (). Слово Боже — "Світло Отця, Слово великого Ума, що перевершує всяке слово, Вище Світло найвищого Світу, Єдинородний Син, Образ Безсмертного Отця і Печать Безначального, Сяючий разом з великим Духом, добрий цар, імператор світу, Податель, Творець всього, що є і буде ", — говорить св. Григорій Богослов. Слово Боже іменується Єдинородним Сином Божим, оскільки Воно у вічності народжується Божественним Розумом, Богом-Отцем, «оскільки має Його Розум що його народжує, існуючий сутнісним чином, тобто Отця» (св. Максим Сповідник).

"Він був зодягнений в одіж, обагрену кров'ю. Ім'я Йому: «Слово Боже» (Об. 19:13). Вершник є одягнений в одяг, обагрений кров'ю, — Ісус Христос в закривавленому одязі тому, що Він уже зробив частину Свого суду над грішним людством; нечестиві були покарані страшними карами, і Вавилон вже загинув. Ісус Христос являється в світ другий раз і подібно до того, як про Його перше пришестя сказано було: «Слово стало плоттю», так і під час другого пришестя Він названий Словом Божим, як предвічний син Божий.

Див. також 
 Біблійні імена Бога
 Імена Ісуса Христа в Біблії

Примітки

Посилання 
 Слово Боже // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
Біблійні імена Бога
Богослов'я